Pylypowytschi (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Pylypowytschi (Borodjanka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Borodjanka
 Pylypowytschi (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Pylypowytschi (Orschyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Orschyzja
 Pylypowytschi (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr